Nikon D810 36.3-мегапиксельная профессиональная полнокадровая цифровая зеркальная камера производства Nikon. Камера официально представлена 26 июня 2014 года, и стала доступна в июле 2014.
В настоящее время Nikon D810 заменена на D850.

Ключевые особенности 
 36.3-мегапиксельная КМОП матрица без сглаживающего фильтра
 Чувствительность ISO 64-12800 (с расширением до ISO 32-51200)
 Электронный спуск передней шторки в режиме Mup и обновленный механизм подъёма зеркала
 Съемка в 9-мегапиксельном формате sRAW
 Процессор Expeed 4
 Съемка видео стандарта Full HD (1080p) с частотой кадров 50p/60p
 Съемка изображений с высоким разрешением со скоростью до 5 к/с. Съемка изображений с разрешением 15,3 млн пикселей со скоростью до 7 к/с в режиме кадрирования DX
 51-точечная система автофокуса Multi-CAM 3500FX
 Съемка до 1200 фотографий без подзарядки

Модель D810A имеет дополнительные особенности 
 Датчик D810A не имеет сглаживающего низкочастотного оптического фильтра. Кроме того, оптический фильтр оптимизирован для пропускания излучения с длиной волны — 656,3 нм
 В список режимов добавлен ручной выбор длительной экспозиции (M*), в котором можно устанавливать значение выдержки до 900 с
 Функция предварительного просмотра облегчает фокусировку и кадрирование, показывая изображение, соответствующее выдержке 30 с, если выбрана большая выдержка.

Интерфейсы 
 Башмак для принадлежностей ISO 518
 Разъем для наушников
 Разъем для внешнего микрофона
 Разъем USB
 Разъем HDMI
 Синхроконтакт вспышки ISO 519 с фиксирующей резьбой
 10-контактный разъем дистанционного управления

Комплект поставки 
 Цифровая фотокамера D810
 Крышка монитора BM-12
 Защитная крышка BF-1B
 Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15 с защитной крышкой
 Зарядное устройство MH-25a
 Зажим USB-кабеля
 Зажим HDMI-кабеля
 USB-кабель UC-E22
 Ремень AN-DC12
 Гарантийный талон
 Руководство пользователя
 Компакт-диск с установочным пакетом ViewNX 2

Примечания 

Цифрозеркальные фотоаппараты Nikon
Системные камеры
Цифровые фотоаппараты с полнокадровой матрицей
Фотоаппараты, появившиеся в 2014 году